Kertész Lajos (1902–1981) labdarúgó, atléta
 Kertész Lajos (1925–2023) zongoraművész